Аль-Багда́ди (), Багдади́ () — нисба, указывающая на принадлежность к городу Багдад в Ираке.
 Ибн Сад аль-Багдади (ум. в 845 году) — арабский историк IX века.
 Абу Джафар Мухаммад ибн Ахмад аль-Багдади – второй государственный секретарь (катиб) Фатимидского халифата (первая половина X века).
 Ахмад ибн Юсуф аль-Багдади (835—912) — арабский математик.
 Абуль-Баракат аль-Багдади (ок. 1080—1165) — философ, физик, психолог и врач.
 Ибн Тахир аль-Багдади (ум. в 1037 году) — средневековый мусульманский учёный-теолог, приверженец ашаритского калама, математик.
 Аль-Хатиб аль-Багдади (1002—1072) — мусульманский учёный-историк, хафиз, автор книги «Тарих Багдад».
 Махмуди, Багдади — ливийский политический и государственный деятель, Генеральный Секретарь Высшего народного комитета (2006—2011).
 Халид аль-Багдади (1779—1826) — учёный шафиитского мазхаба, ашарит, духовный наставник — муршид.
 Мухаммад аль-Багдади аль-Кархи (948—1022) — выдающийся шиитский учёный, теолог, законовед, историк, хадисовед.
 Абу Умар аль-Багдади (1959—2010) — бывший глава «Совещательного собрания моджахедов в Ираке», затем эмир «Исламского государства Ирака» в 2006—2010 годах.
 Абу Бакр аль-Багдади (1971—2019) — лидер непризнанного Исламского государства и одноимённой исламистской террористической группировки.

См. также 
 Багдати — город в регионе Имеретия в западной части Грузии